CAE steht für:
 Computer-aided engineering
 Common Applications Environment
 Critical Art Ensemble
 Cambridge Certificate in Advanced English, ein Sprachzertifikat der University of Cambridge
 CAE (Unternehmen), ein weltweit tätiger Hersteller von Flugsimulatoren
 Caprine Arthritis-Enzephalitis, eine bei Ziegen auftretende Viruserkrankung
 Radio Canadian Army Europe, siehe Radio CAE
 Chinese Academy of Engineering, die Chinesische Akademie der Ingenieurwissenschaften (chin. 中国工程院, Zhōngguó Gōngchéngyuàn)
 Centro de Artes e Espectáculos, einem Kultur- und Kongresszentrum in der portugiesischen Stadt Figueira da Foz

Cae steht für:
 den lateinischen Namen Caelum des Sternbilds Grabstichel (Sternbild)

Cae ist der Künstlername folgender Personen:
 Cae Gauntt (* 1956), US-amerikanische Sängerin

cae steht für:
 Laalaa (ISO-639-3-Code), eine der Cangin-Sprachen

CAE